Kazuya Murata (calciatore)
 Kazuya Murata (regista)
 Kazuya Murata (baseball)